A Hosťovce településnév jelentései:

Bódvavendégi szlovákiai település szlovák neve a Kassa-környéki járásban
Gesztőd (Gesztőc) szlovákiai település szlovák neve a Aranyosmaróti járásban